Клэй Уилсон (; , Стерджен-Лейк, Миннесота, США) — профессиональный американский хоккеист, защитник.

Игровая карьера 

Начинал играть в NCAA за Мичиганский университет.

На драфте НХЛ не выбирался. С 2005 по 2008 год играл в АХЛ.

25 марта 2008 года, дебютировал в НХЛ, в составе «Коламбус Блю Джекетс». 26 марта 2008 года, в матче против «Чикаго Блэкхокс» забросил свою первую шайбу в карьере НХЛ и отдал голевую передачу, после чего был признан первой звездой матча.

14 января 2009 года, был обменян в «Атланту Трэшерз». Провёл за «Трэшерз» всего два матча.

С 2009 по 2011 год провёл в системе клуба «Флорида Пантерз».

Летом 2011 года подписал двухсторонний контракт с «Калгари Флэймз».

7 августа 2012 года подписал двухлетний контракт с донецким «Донбассом». В 2013 году, вместе с «Донбассом» выиграл Континентальный кубок и был признан лучшим защитником турнира.

Завершил карьеру в 2018 году.

Достижения 
 Участник Матча всех звёзд АХЛ (2008, 2011, 2012)
 Наибольшее количество шайб среди защитников АХЛ (2012)
 Обладатель Континентального кубка (2013)

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Эбботсфорд Хит»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой